Ochradenus är ett släkte av resedaväxter. Ochradenus ingår i familjen resedaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Resedaväxter
Ochradenus